Rake (Iowa), plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa
Rake (Kostel), plaats in Slovenië die deel uitmaakt van de Sloveense gemeente Kostel
Rake (televisieserie), Australische televisieserie